Last of the Duanes peut se référer à :
Last of the Duanes, roman américain de Zane Grey, écrit en 1913, mais publié seulement en 1996 sous sa forme originale ;
Les adaptations au cinéma de ce roman :
The Last of the Duanes, western muet américain de J. Gordon Edwards, sorti en 1919 ;
The Last of the Duanes, western muet américain de Lynn Reynolds, sorti en 1924 ;
Le Dernier des Duane (The Last of the Duanes), western américain d'Alfred L. Werker, sorti en 1930 ;
Le Dernier des Duane (Last of the Duanes), western américain de James Tinling, sorti en 1941.